Le tournoi de tennis de Moselle 2008 s'est déroulé du 29 septembre au 5 octobre à Metz.

Faits marquants 
 Dmitri Toursounov remporte le tournoi en simple en battant Paul-Henri Mathieu en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Arnaud Clément et Michaël Llodra s'imposent face à Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Moselle 2008
ATP 2008
Tennis en France en 2008
Tennis en septembre 2008
Tennis en octobre 2008